Telstar – seria amerykańskich satelitów telekomunikacyjnych
 Telstar 1
 Telstar 2
 Telstar 12
 Telstar – seria piłek do gry w piłkę nożną
 Adidas Telstar
 Adidas Telstar Durlast
 Adidas Telstar 18
 Telstar – singel zespołu The Tornados z 1962
 Telstar Velsen-IJmuiden – holenderski klub piłkarski
 Telstar – film z 2009 w reżyserii Nicka Morana
 Coleco Telstar – konsola do gier video
 Ford Telstar – samochód osobowy